

Гантлі — селище, штат Іллінойс
 Гантлі — селище, штат Небраска
 Гантлі — переписна місцевість, штат Монтана
 Гантлі — переписна місцевість, штат Вайомінг